Der SsangYong Tivoli ist ein Kompakt-SUV der SsangYong Motor Company. Es ist das erste neue Fahrzeug des Herstellers seit der Übernahme durch die Mahindra & Mahindra Limited.
Der Name des Fahrzeugs leitet sich von der italienischen Stadt Tivoli in der Metropolitanstadt Rom ab.

Geschichte 
Die Entwicklung des Tivoli nahm drei Jahre in Anspruch. Verkauft wurde der Wagen in Südkorea bereits seit Januar 2015. Die Einführung auf dem deutschen Markt fand im Juni 2015 statt. 2019 kam eine überarbeitete Version des Tivoli in den Handel.

Im Juni 2016 kam der SsangYong XLV in den Handel. Dieser basiert auf dem Tivoli, ist jedoch 24 Zentimeter länger und 1,5 Zentimeter höher. 2019 wurde das Modell in Deutschland eingestellt. Im Juni 2021 kam das Fahrzeug wieder in den Handel. Fortan wird es als Tivoli Grand vermarktet.

Auf dem indischen Markt wird das Fahrzeug seit Februar 2019 als Mahindra XUV 300 verkauft. Dort ist es unterhalb des Mahindra XUV 500 positioniert. Zudem folgte Anfang 2023 der batterieelektrisch angetriebene Mahindra XUV 400 auf Basis des Tivoli.

Sicherheit 
2016 wurde der SsangYong Tivoli vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. In der Basisausführung erhielt der Tivoli drei von fünf möglichen Sternen. Da jedoch für das Modell ein Sicherheitspaket optional erhältlich ist, wurde der Tivoli zusätzlich auch mit dem Sicherheitspaket getestet. Bei diesem Test erhielt er vier von fünf Sternen.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2015 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 8.041 Tivoli neu zugelassen worden. Da der Tivoli in der Statistik in einer gemeinsamen Modellreihe mit dem XLV bzw. Tivoli Grand geführt wird, sind die Zahlen nicht trennbar und werden daher in beiden Artikeln aufgeführt. Mit 1.471 Einheiten war 2016 das bisher erfolgreichste Verkaufsjahr, was ebenso mit der Einführung der Langversion zu erklären ist.

Weblinks 

 Deutschsprachige Website bei Ssangyong.de

Einzelnachweise 

Tivoli
Sport Utility Vehicle
Kombi